Hôtel de Luynes est un nom porté par plusieurs hôtels particuliers :
 l'hôtel de Luynes à Avignon ;
 l'hôtel de Luynes à Nantes ;
 l'hôtel de Luynes (dit de Chevreuse à l'origine) à Paris, rue Gît-le-Cœur ;
 l'hôtel de Luynes à Paris, disparu dans l'amputation de la rue Saint-Dominique de sa partie orientale lors du percement du boulevard Saint-Germain.